Руффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Руффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Руффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Руффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Руффіак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот